De Koeweitse voetbalbeker 1999 (Emir Cup) was de 38ste editie van de strijd om de nationale voetbalbeker van Koeweit, die werd georganiseerd door de Koeweitse voetbalbond (KFA). Het toernooi begon op 17 april 1999 en eindigde op 28 april 1999. Al-Arabi won de beker voor de tiende keer in de clubgeschiedenis door Al Sahel in de eindstrijd met 2–1 te verslaan.

Schema

1999
Koeweit